Алексей Добровольский:
 Добровольский, Алексей Александрович (1938—2013) — советский диссидент, национал-социалист, один из основателей русского неоязычества.
 Добровольский, Алексей Викторович (род. 1985) — белорусский футболист.
 Добровольский, Алексей Дмитриевич (1907—1990) — советский океанограф, доктор наук, профессор.
 Добровольский, Алексей Степанович (1791—1844) — русский художник, академик Императорской Академии художеств.